Ambatofinandrahana steht für:

 Ambatofinandrahana (Stadt), eine Stadt in Madagaskar
 Ambatofinandrahana (Distrikt), ein Distrikt in Madagaskar